BBG steht für:
 Barnimer Busgesellschaft 
 BBG Bodenbearbeitungsgeräte Leipzig, siehe Bodenbearbeitungsgerätewerk Leipzig
 BBG Bootsbau Berlin
 Bau- und Betriebsgesellschaft für städtische Straßenbahnen in Wien, heute Straßenbahn Wien
 Bay of Bengal Gateway, Telekommunikations-Seekabel zwischen dem Oman (Barka) und Malaysia (Penang)
 Beibehaltungsgenehmigung, berechtigt dazu, die Staatsangehörigkeit eines anderen Landes anzunehmen, ohne die deutsche Staatsangehörigkeit zu verlieren
 Beitragsbemessungsgrenze in der Sozialversicherung
 Bergbau-Berufsgenossenschaft
 Berufsbeamtengesetz, siehe Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums
 Berufsbildungsgesetz (Schweiz)
 Bertolt-Brecht-Gymnasium, siehe Bertolt-Brecht-Schule
 Börsenverein Beteiligungsgesellschaft, wickelt die wirtschaftlichen Aktivitäten des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels ab
 Bottroper BG, deutscher Badminton-Verein
 Brandenburg an der Havel (DE BBG nach UN/LOCODE)
 Brandenburgische Boden Gesellschaft für Grundstücksverwaltung und -verwertung
 Broadcasting Board of Governors, US-amerikanische Behörde
 Browser-based game, deutsch Browserspiel
 Bundesbeamtengesetz
 Bundesbehindertengesetz in Österreich
 Bundesbeschaffung GmbH
 Butaritari Atoll Airport (IATA-Code)
 Bahnbetriebsgesellschaft Stauden, ein privates Eisenbahninfrastrukturunternehmen

BBG als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Salzlandkreis (für Bernburg (Saale))

Bbg steht für:
 Bbg Berliner Baugenossenschaft, deutsche Wohnungsbaugenossenschaft

bbg steht für:
 Barama (ISO-639-3-Code), Bantusprache in Gabun

Siehe auch:

Abkürzung